Kim Jongdzsin (Kim Yeong-Jin vagy Kim Yong-jin):

 Kim Jongdzsin (1955–) dél-koreai sportlövő, olimpikon
 Kim Jongdzsin (1984–) dél-koreai gyeplabdázó, olimpikon
 Kim Jongdzsin (–2016) észak-koreai miniszterelnök-helyettes